Consolini pode referir-se a:
 Adolfo Consolini (1917, Costermano  1969, Milão), um atleta italiano
 Domenico Consolini (1806, Senigallia  1884, Roma), cardeal da igreja católica